Osoby o tym nazwisku:
 Dave Tamburrino – amerykański łyżwiarz szybki
 Francesco Pio Tamburrino – rzymskokatolicki duchowny